Queen's Club-mesterskaberne 2019 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 17. - 23. juni 2019. Det var den 117. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og den blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet Fever-Tree Championships for andet år i træk. Turneringen var en del af ATP Tour 2019 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Feliciano López, som i finalen besejrede Gilles Simon med 6-2, 6-7(4), 7-6(2), og som dermed vandt titlen for anden gang. López vandt også doubletitlen, idet han sammen med Andy Murray vandt finalen over Rajeev Ram og Joe Salisbury med 7-6(6), 5-7, [10-5].

Det var første gang siden 1997, at en spiller vandt begge titler.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 2.081.830, hvilket var en stigning på ca. 5 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der var fordelt på:
 25 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 6. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Efter kvalifikationen var begyndt, meldte en af de direkte kvalificerede afbud, hvilket gav plads i hovedturneringen til en lucky loser fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 13 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - Fever-Tree Championships 

2019
ATP Tour 2019